Un modèle standard désigne un modèle suffisamment cohérent et stable pour faire l'objet d'un consensus ou servir de socle à diverses extensions.

Mathématiques 
 En théorie des modèles, un modèle standard (appelé parfois modèle de Herbrand) est un modèle canonique ou minimal (au sens qu'il se plonge dans tout autre modèle de la théorie). Les logiciens s'intéressent aux modèles non standards de l'arithmétique de Peano, dont le modèle standard est l'ensemble des entiers munis de sa structure habituelle.
 En cryptologie, dans le contexte des preuves de sécurité, un modèle standard désigne un cadre conceptuel dans lequel on s'interdit de considérer des modèles idéalisés des objets mathématiques en jeu (groupes génériques ou oracles aléatoires, par exemple).

Physique 
 En cosmologie, le modèle standard décrit les grandes étapes de l'histoire de l'univers observable ainsi que son contenu actuel.
 En physique des particules, le modèle standard décrit les particules subatomiques et leurs interactions.